Доро́жные зна́ки в Соединённых Шта́тах Аме́рики, по большей части, стандартизированы федеральными нормами, прежде всего, «» () и его дополнением «Стандартные знаки автомагистралей» (). Дизайн дорожных знаков значительно отличается от дорожных знаков европейских и прочих стран, присоединившихся к Венской конвенции.

Предписывающие знаки 

Предписывающие знаки дают указания для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов. Такие знаки, как Стоп, Нет парковка, Нет поворотов, и Уступите, — считаются предписывающими знаками. Некоторые имеют особую форму, как, например, восьмиугольник в случае со знаком остановки или форму X для знаков на железнодорожных переездах. Некоторые знаки могут быть установлены только в конкретных местах, например, Нет парковка; кроме того, некоторые из них можно найти только в отдельных штатах или муниципалитетах, поскольку их установка основана на государственных или местных законах.

Всего существует 16 серий предписывающих знаков:
 Серия R1: Остановка и Очерёдность проезда
 Серия R2: Ограничение скорости
 Серия R3: Движение по полосам и Повороты
 Серия R4: Регулирование движения
 Серия R5: Запрещающие знаки
 Серия R6: Одностороннее движение и Дорога с разделительной полосой
 Серия R7: Парковка
 Серия R8: Парковка и Особые ограничения
 Серия R9: Велосипеды и Пешеходы
 Серия R10: Светофор
 Серия R11: Дорога закрыта
 Серия R12: Ограничение по массе
 Серия R13: Станции измерения массы
 Серия R14: Маршруты для грузовых машин
 Серия R15: Железная дорога
 Серия R16: Ремни безопасности

Предупреждающие знаки 

Предупреждающие знаки можно найти в серии W национального MUTCD.  Они выделяют существующие условия, такие как поворот, школа, тупиковая улица или светофор.  Они также могут предупреждать о возможных опасностях, таких как удары, велосипеды, низкие самолеты или машины скорой помощи.  Они либо желтые, либо флуоресцентно-желтые и, за некоторыми исключениями, обычно имеют форму ромба, а иногда имеют квадратные или прямоугольные меньшие знаки или бляшки, связанные с ними.  Большинство знаков серии W также можно найти с оранжевым фоном для временного регулирования дорожного движения в таких ситуациях, как строительство.  Некоторые временные дорожные знаки предназначены для использования только во временных ситуациях.

Всего существует 25 серий предупреждающих знаков:
 Серия W1: Повороты и изгибы дорог
 Серия W2: Перекрестки
 Серия W3: Расширенный контроль трафика
 Серия W4: Объединение дорожек
 Серия W5: Ограничения по ширине дороги
 Серия W6: Разделенные дороги
 Серия W7: Холмы
 Серия W8: Дорожные условия
 Серия W9: Переулки переходы
 Серия W10: Железная дорога
 Серия W11: Предварительные предупреждения
 Серия W12: Низкие мосты
 Серия W13: Рекомендательные скорости
 Серия W14: Тупиковые улицы и запретые зоны
 Серия W15: Дети и игровые площадки
 Серия W16: Дополнительные таблички
 Серия W17: Ограничение скорости
 Серия W18: Нет дорожных знаков
 Серия W19: Автострада и скоростная автомагистраль заканчиваются
 Серия W20: Строительные зоны
 Серия W21: Строительство и временное регулирование дорожного движения
 Серия W22: Зоны взрыва
 Серия W23: Медленный трафик
 Серия W24: Переулки сдвигаются
 Серия W25: Встречный транспорт продлил зеленый свет

Серия W1: Повороты и изгибы дорог 

Серия предупредительных знаков W1 предназначена для знаков, относящихся к поворотам и кривым дорогам.

Серия W2: Перекрестки 

Серия предупредительных знаков W2 предназначена для знаков, относящихся к перекресткам.

Серия W3: Расширенный контроль трафика 

Знаки серии W3 предназначены для знаков, регулирующих движение транспорта.

См. также 
 Дорожные знаки
 Классификация нумерованных автомагистралей в США

Примечания 

США
Дорожная инфраструктура США